Het ATP-toernooi van Antwerpen 1994 (met de officiële naam The European Community Championship) vond plaats van 7 november tot en met 13 november 1994. Er werd gespeeld op tapijtbanen van het Sportpaleis Antwerp in de Belgische stad Antwerpen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Antwerpen
ATP-toernooi van Antwerpen